

Geografia 
 Ris – comune degli Alti Pirenei (Francia)
 Ris – comune del Puy-de-Dôme (Francia)
 Ris-Orangis – comune dell'Essonne (Francia)

Sigle 
 Reparto investigazioni scientifiche – la sezione dell'Arma dei Carabinieri che svolge attività tecnico-scientifica nell'ambito delle indagini preliminari.
 Reparto informazioni e sicurezza – agenzia di intelligence militare italiana
 Radiology Information System – Sistema Informatico Radiologico
 Rail Interface System, Rail Integration System – sistema di montaggio di accessori su armi da fuoco

 Rerum Italicarum Scriptores – repertorio di testi e fonti letterarie curata da Ludovico Antonio Muratori.
 Routing Information Service – sistema di analisi di internet
 Robotic Invention System – "sistema di invenzione robotico", denominazione usata nella commercializzazione di LEGO Mindstorms
 Resonance ionization spectroscopy – Spettroscopia a ionizzazione a risonanza

Codici 
 RIS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rishiri (Giappone)
 RIS – codice ISO 3166-2:CO del Dipartimento di Risaralda (Colombia)

Televisione 
 R.I.S. - Delitti imperfetti – serie televisiva italiana prodotta dal 2005 al 2009
 R.I.S. Roma - Delitti imperfetti – serie televisiva italiana prodotta dal 2010, spin-off di R.I.S. – Delitti imperfetti

Altri progetti